Knežji dvorec je lahko:

 Knežji dvorec, Celje
 Knežji dvorec, Dubrovnik
 Knežji dvorec, Ljubljana